DDR-Fußball-Oberliga 1952/1953 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 17 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Anmärkningslista

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1952/1953
1952/1953
1952 i Östtyskland
1953 i Östtyskland